Pandan Arang (Kandis), een plaats in Indonesië
Pandan Arang (Kikim Selatan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing